Une feuille morte est d'abord une feuille dont les cellules sont mortes.

Par analogie, l'expression feuille morte désigne des espèces végétales et animales, des mouvements acrobatiques évoquant la chute des feuilles mortes, et, dans l'habillement et la décoration, des couleurs brunes.

Diverses évocations symboliques nées du spectacle des feuilles mortes à l'automne ont inspiré plusieurs œuvres littéraires.

Couleur 
Feuille-morte est un nom de couleur.

Biologie 
 Le nom de « Feuille-morte » désigne plusieurs espèces de lépidoptères (papillons) de la famille des Lasiocampidae, dont les imagos ont une livrée imitant une feuille morte :
 la Feuille-morte du chêne (Gastropacha quercifolia),
 la Feuille-morte du peuplier (Gastropacha populifolia),
 la Feuille-morte du prunier (Odonestis pruni),
 la Feuille-morte de l'yeuse (Phyllodesma ilicifolia),
 la Feuille-morte du kermès ou Feuille-morte de Lajonquière (Phyllodesma kermesifolia),
 la Feuille-morte du chêne-liège (Phyllodesma suberifolia),
 la Petite Feuille-morte ou Feuille-morte du tremble (Phyllodesma tremulifolia).
 Le Perroquet feuille morte (Scarus frenatus) est une espèce de poissons-perroquets.
 La Russule feuille-morte (Russula xerampelina) est une espèce de champignons.

Art 
Feuilles mortes est un roman de Jacques Morel publié en 1912 et ayant reçu la même année le prix Femina.
 Les Feuilles mortes est une chanson française.
 Feuilles mortes est un film québécois.

Autres 
 La feuille morte est une figure de voltige aérienne.
 La feuille morte est, au football, un coup franc trompant le gardien de but et tiré avec grande habileté, le ballon donnant l'impression de flotter dans l'air. Le joueur brésilien Didi, champion du monde 1958 en Suède, est considéré comme son inventeur.

Articles connexes